Renald I de Bar el Borni (~1080-mar Mediterrània, 1149), comte de Bar i senyor de Mousson de 1105 a 1149 i comte
 Renald I de Borgonya (986- 1057), segon comte de Borgonya i primer comte palatí de Borgonya de la casa d'Ivrea 
 Renald I de Dammartin (~1165-1227), comte de Boulogne de 1190 a 1227, Comte de Dammartin (1200 -1214) 
 Renald I de Gueldre el Barallós (~1255-Montfort, 1326), comte de Gueldre i de Zutphen (1271 -1326)
 Renald I de Nevers i d'Auxerre, (~1000-1040), comte de Nevers (1028-1040) i d'Auxerre (1031-1040)